Анти́пова — жіноча форма російського патронімічного прізвища Антипов, яке походить від імені Антип.

Відомі носії 
 Антипова Лідія Климівна — український учений у галузі рослинництва.

 Антипова-Терещук Тетяна Вікторівна — українська легкоатлетка, призер Олімпійських ігор.